WBW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wilkes-Barre, Wyoming (Stati Uniti d'America)
 wbw – codice ISO 639-3 della lingua woi